Questa è una lista di stagioni disputate dallo Swindon Town Football Club dalla fondazione del club nel 1879 ai giorni nostri.

Note

Fonti

Swindon Town F.C.